Op de 101e vrouweneditie van het US Open in 1987 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van dinsdag 1 tot en met maandag 14 september 1987.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver wonnen het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het als vijfde geplaatste koppel Kathy Jordan en Elizabeth Smylie in drie sets. Het was hun 65e gezamenlijke titel. Navrátilová had daar­naast 68 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver 21.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Twee Nederlandse vrouwen deden mee:
 Marcella Mesker speelde samen met Kathleen Horvath (VS) – zij verloren reeds hun openingspartij.
 Ook voor Marianne van der Torre en de Britse Julie Salmon viel het doek na de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
  Toernooischema WTA (pag.2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1987